Тит Статилий Север () — римский государственный деятель второй половины II века.

Его отцом был консул 144 года Тит Статилий Максим, который происходил из Сирии. О самом Севере известно лишь то, что он занимал должность консула в 171 году. Его коллегой был Луций Альфидий Геренниан.

Литература 
 Prosopographia Imperii Romani. S 843.